Aleksandr Morgunov – calciatore russo, centrocampista
 Nikita Morgunov – ex cestista russo
 Timur Morgunov – astista russo
 Yevgeny Morgunov – attore, regista e sceneggiatore sovietico